Erdély, illetve a Partium több településének neve:

Kisgoroszló 
Magyargoroszló 
Nagygoroszló